Контрактуализм — философское течение, описывающее роль и структуру социально-этических норм. Большинство ветвей контрактуализма основаны на идее, что из-за иррациональности человека общество должно выбирать правительство, которое будет поддерживать их благополучие и устанавливать нормы, обязательные для выполнения и поддерживаемые большинством посредством соглашений.

Теоретики контрактуализма: Гуго Гроций (1625), Томас Гоббс (1651), Самуэль Пуфендорф (1673), Джон Локк (1689), Жан-Жак Руссо (1762) и Иммануил Кант (1797); совсем недавно Джон Ролз (1971), Дэвид Готье (1986) и Филип Петтит (1997).

Примечания 

Философские термины